Le Championship est le nom de deux compétitions sportives :
L'EFL Championship, championnat de deuxième division de football en Angleterre ;
Le Co-operative Championship, championnat de rugby à XIII en Angleterre qui accueille aussi le Toulouse Olympique depuis 2009.
Le Rugby Football League Championship, principal championnat d'Angleterre de rugby à XIII se déroulant de 1895 à 1995.